Innamorati pazzi (Happy Together) – film del 1989.
Innamorati pazzi (Mad About You) – sitcom statunitense.
Innamorati pazzi – programma televisivo del 1999 condotto da Loretta Goggi su Canale 5.